Zamora (voornaam)
Zamora (geslacht), een geslacht van hooiwagens

Spanje:
Zamora (provincie), een provincie in Castilië-León in Spanje
Zamora (Spanje), de hoofdstad van die Spaanse provincie
Zamora CF, een Spaanse voetbalclub

Venezuela:
Zamora (Aragua), een gemeente in de staat Aragua
Zamora (Falcón), een gemeente in de staat Falcón
Zamora (Miranda), een gemeente in de staat Miranda
Ezequiel Zamora (gemeente), een gemeente in de staat Cojedes

Overige:
Zamora (Michoacán), een stad in de Mexicaanse deelstaat Michoacán
Zamora (Ecuador), een stad in Ecuador
Zamora-Chinchipe, een provincie in het zuiden van Ecuador
Zamora (rivier), een rivier in Ecuador

Personen
Bobby Zamora, een Engelse profvoetballer
Maria Zamora, een Nederlandse zangeres
Niceto Alcala Zamora, een Spaanse politicus
Ricardo Zamora, een Spaanse profvoetballer

Zie ook 
 Samora (doorverwijspagina)